Freya – divinità della mitologia norrena
 Freya – nome proprio di persona norreno
 Freya – radar tedesco della seconda guerra mondiale
 Freya – cantautrice danese
 Freya – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Freya – personaggio dell'anime Chobits
 Freya – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Freya – personaggio dell'anime Shijō saikyō no deshi Ken'ichi

Pagine correlate 
Freia (disambigua)
Freja
Freyja (disambigua)
Freija
Frey